Борис Богословский:
 Богословский, Борис Борисович (1916—1989) — советский учёный-гидролог.
 Богословский, Борис Петрович (1883—1920) — русский военачальник, генерал-майор.